Помяловский — фамилия.

Известные носители:

 Помяловский, Василий Григорьевич (1810—1866) — протоиерей церкви Департамента уделов и духовный писатель. 
 Помяловский, Иван Васильевич (1845—1906) — филолог-классик, археолог, профессор и декан историко-филологического факультета Петербургского университета.
 Помяловский, Николай Герасимович (1835—1863) — русский писатель, прозаик, автор реалистических повестей.